Ситниковский сельсовет — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Ситниковский сельсовет — административно-территориальное и муниципальное образование в Баевском районе Алтайского края.
 Ситниковский сельсовет — административно-территориальное образование в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Ситниковский сельсовет — бывший сельсовет в Волоколамском районе Московской области (до 1954 года).

См. также 
 Ситниковское сельское поселение